, principalement connue sous le nom , est un personnage des univers Fatal Fury et The King of Fighters par SNK.

Elle marque sa première apparition dans Fatal Fury 3: Road to the Final Victory où elle est présentée en tant qu'agent spécial qui enquête sur deux criminels connus sous le nom des frères Jin. Elle rejoint plus tard la liste des personnages de King of Fighters dans The King of Fighters '97. Elle garde par la suite une place importante dans la série jusqu'à The King of Fighters XI, absente par conséquent dans The King of Fighters XII et The King of Fighters XIII. Mary revient dans The King of Fighters XIV en DLC.

Mary apparait dans l'OAV Garou Densetsu: Memories of Stray Wolves, une édition spéciale pour les 15 ans de la série Fatal Fury. La première inspiration de Blue Mary vient du personnage créé par Akira Toriyama de l'univers Dragon Ball Z, C18. Blue Mary a des cheveux blonds et une coupe au carré, des yeux bleus et un corps relativement musclé. Dans Fatal Fury 3, Real Bout Fatal Fury et d'autres jeux, elle porte un petit débardeur rouge sans manches, un pantalon bleu avec une étoile blanche sur le côté droit et des bottes marron.

Apparitions 
 Fatal Fury
 1995 - Fatal Fury 3: Road to the Final Victory
 1996 - Real Bout Fatal Fury
 1997 - Real Bout Fatal Fury Special
 1998 - Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers

 The King of Fighters
 1997 - The King of Fighters '97 («  »)
 1998 - The King of Fighters '98: The Slugfest («  »)
 1999 - The King of Fighters '99: Millennium Battle (« Women Fighters Team »)
 2000 - The King of Fighters 2000 (« Fatal Fury Team »)
 2001 - The King of Fighters 2001 (« Fatal Fury Team »)
 2002 - The King of Fighters 2002: Challenge to Ultimate Battle (« Outlaw Team »)
 2003 - The King of Fighters 2003 (« Women Fighters Team »)
 2004 - The King of Fighters: Neowave  (« '97 Team »)
 2006 - The King of Fighters XI (« Agent Team »)
 2016 - The King of Fighters XIV (« Personnage DLC »)
 2022 - The King of Fighters XV (« Team Secret Agent »)

Références 

Personnage de Fatal Fury
Personnage de The King of Fighters
Personnage de fiction américain
Personnage féminin de jeu vidéo